Catherine Oxenberg (née en 1961), actrice américaine.
 Jan Oxenberg (née en 19??), productrice, scénariste, réalisatrice et monteuse américaine.